Котаба́то () — город на Филиппинах. Имеет статус «независимого города» и одновременно с этим является административным центром Автономный pегион Бангсаморо в Mусульманском Минданао.

История 
Торговое поселение на месте современного города было основано исламскими миссионерами в XV веке и позднее являлось частью Султаната Магинданао. С периода правления султана  (1619—1671) и до момента испанской колонизации в конце XIX века, город выполнял столичные функции.

Географическое положение 
Город находится на западе острова Минданао, на южном берегу реки Минданао, в месте впадения в неё реки Матампай, на расстоянии приблизительно 890 километров к юго-востоку от столицы страны Манилы. Абсолютная высота — 1 метр над уровнем моря. С административной точки зрения Котабато является независимого города и с трёх сторон окружён территорией провинции Магинданао.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 2007 года численность населения составляла 259 153 человек, из которых мужчины составляли 49 %, женщины — соответственно 51 %. Темп роста населения — 6,52 %. Доля детей (до 14 лет) в возрастной структуре населения составляла 36 %, людей трудоспособного возраста — 61,5 %, пенсионеров — 2,5 %.
В этнолингвистическом составе преобладают носители языка магинданао (50,28 %); также представлены носители языков: себуано (13,99 %), тагальского (9,61 %), маранао (6 %), висайя (2,75 %) и др.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В окрестностях города расположен  (IATA: CBO, ICAO: RPMC).

Административное деление 
Территория города административно подразделяется на 37 барангаев:

Литература

Примечания 

Города Филиппин